Wargentin ist ein Einschlagkrater am südwestlichen Rand der Mondvorderseite, südwestlich der großen Wallebene des Schickard und nordwestlich von Phocylides.
Das Kraterinnere ist vollständig von Lava geflutet, die sich über den Kraterrand auf das umgebende Plateau ergossen hat, nachdem der Krater ganz angefüllt war.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem schwedischen Astronomen Pehr Wilhelm Wargentin offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Wargentin auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)